Hwang Hyun jin (황현진), né le  et connu sous le nom de Hyunjin, est un chanteur, rappeur, danseur, compositeur, parolier sud-coréen. Il est membre du groupe Stray Kids, lancé en 2017. De février 2019 à août 2021, il a été coprésentateur de l'émission musicale Show! Music Core.

Biographie 
Enfance (2000 à 2022)

Hyunjin est né le 20 mars 2000 à Seongnae-Dong, à Séoul, en Corée du Sud. Selon les médias, sa mère est femme au foyer, son père tiendrait une entreprise à Seongnae-Dong et il est fils unique. Quand il était enfant, il a vécu un certain temps à Las Vegas, où il a fait sa maternelle, il avait 6 ou 7 ans. Le nom qu'il utilisait à Las Vegas était Sam. Il a fréquenté la SOPA (School Of Performing Arts) à Séoul, où il a étudié la danse pratique. Il devient stagiaire chez JYP tout en continuant ses études jusqu’à être diplômé en février 2019. Hyunjin a déclaré s'être entrainé pendant 2 ans. Il a débuté avec Stray Kids le 25 mars 2018.

Discographie 
MIXTAPE : 8 janvier 2018

I Am Not : 26 mars 2018

I Am Who : 6 août 2018

I am You : 22 octobre 2018

Clé 1 MIROH :

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Naissance en mars 2000
Naissance à Séoul
Chanteur sud-coréen
Animateur sud-coréen de télévision